Арсеново или Арсёново — название населённых пунктов в России:

 Арсёново — село в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Арсеново — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Арсеново — село в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Арсеново — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.